Парижские тайны:

 Парижские тайны — роман Эжена Сю

Экранизации:

 Парижские тайны (1962)